Der Panther steht für: 
 Der Panther, Gedicht von Rainer Maria Rilke
 Der Panther (Zeitschrift) eine Zeitschrift
 Der Panther (1950), US-amerikanischer Film von Andrew L. Stone
 Der Panther (1985), französischer Film von José Pinheiro mit Alain Delon

Siehe auch:
 Der Panther wird gehetzt
 Der rosarote Panther